Первая хорватская футбольная лига 2007/2008 годов () — 17-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 20 июля 2007 года и закончился 10 мая 2008 года.

В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стало загребское «Динамо», защитившее титул чемпиона. По итогам сезона элитный дивизион покинули «Интер» из Запрешича и «Меджимурье».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика 
 Всего в чемпионате было забито 573 мяча, в среднем по 2.89 за игру.
 Наибольшая победная серия — 8 матчей («Динамо Загреб»)
 Наибольшая серия игр без поражений — 13 матчей («Динамо Загреб»)
 Самые результативные матчи (9 мячей):

«Динамо Загреб» 6:3 «Загреб»

«Загреб» 7:2 «Задар»

«Хайдук» 6:3 «Интер»

 Самая результативная команда — «Динамо Загреб» 91 мяч (в два раза больше, чем у занявшего второе место «Славена»).

Ссылки 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com
 Результаты и протоколы матчей на hrnogomet.com
 Чемпионат Хорватии на prva-hnl.hr

Чемпионат Хорватии по футболу
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2007 году
Спорт в Хорватии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008